est une expression anglo-saxonne qui peut faire référence à :

 , chanson de Clare Maguire présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Faith Evans présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Monica présente sur l'album  sorti le , bande originale du Professeur foldingue ;
 , chanson de Rufus and Chaka Khan présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi